O YMCA Dublin foi um clube de futebol irlandês. Sua sede ficava na cidade de Dublin.

Clubes de futebol extintos da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1921
Clubes de futebol extintos em 1922